Alekszej Sztyepanovics Petrov (1937–2009) olimpiai bronzérmes szovjet kerékpárversenyző
 Alekszej Alekszandrovics Petrov (1974) olimpiai bajnok orosz súlyemelő